Heinrich Förster kan syfta på:

* Heinrich Förster (1799–1881), tysk biskop
 Heinrich Förster (1832–1889), österrikisk arkitekt